Асимакопулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Асимакопулос, Атанасиос (1930—1990) — канадский экономист греческого происхождения, социалист.
 Асимакопулос, Костас (род. 1936) — греческий писатель, режиссёр, сценарист, драматург и критик, переводчик.